Mina bezeichnet:
 eine antike Masseneinheit, siehe Talent (Einheit)
 ein Volumen- und Feldmaß, siehe Mina (Einheit) und Mine (Volumeneinheit)
 Mina (Ethnie in Rajasthan), eine Kaste im indischen Bundesstaat Rajasthan
 Mina (Ethnie in Togo), Gen sprechende Ethnie in Togo und Benin
 Gen (Sprache), eine Sprache in Togo und Benin
 Minā, (), ein Tal in der Nähe von Mekka in Saudi-Arabien
 MiNa (Band), eine Band aus der Schweiz
 Mina Harker, eine Figur aus Bram Stokers Dracula (Roman)
 Apache MINA, eine Programmbibliothek zur Netzwerkprogrammierung mit Java
 Titularbistum Mina, ein Titularbistum der römisch-katholischen Kirche in Ägypten
 Mina (Gattung), eine Gattung der Zikaden
 Mina (Name), ein weiblicher Vorname und Familienname

Mina ist der Name folgender Orte:
 Mina (Gabun)
 Mina (Griechenland)
 Mina (Ontario) in Kanada
 Mina (Mali)
 Mina (Nuevo León) in Mexiko
 Mina (Iloilo) auf den Philippinen
 Mina (Amadora) in Portugal
 Abu Mena (Abū Mīnā), Ort in der Wüste Mariut, im Distrikt Burg al-Arab (Ägypten)

in den Vereinigten Staaten:
 Mina (Kalifornien)
 Mina (Kentucky)
 Mina (Nevada)
 Mina (New York)
 Mina (Ohio)
 Mina (Pennsylvania)
 Mina (South Dakota)

Siehe auch:
 La mina
 Menas (Sankt Mina; † 295 oder 296 oder 309), Heiliger in Ägypten
 Kloster Sankt Mina, koptisch-orthodoxes Kloster in der westlichen Wüste Ägyptens in der Nähe von Alexandria
 Minna

Abkürzung